Myersville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Myersville (Arkansas)
 Myersville (Maryland)
 Myersville (Ohio)
 Myersville (South Dakota)

Siehe auch:
 Meyersville